KWM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kowanyama (Queensland) (Australia)
 kwm – codice ISO 639-3 della lingua kwambi